Capilla de San Juan Bautista puede hacer referencia a:

 Capilla de San Juan Bautista (Melilla), en España;
 Capilla de Saint-Jean-Baptiste (Chièvres), en Bélgica;
 Capilla de Saint-Jean-Baptiste (Mónaco), en Mónaco;
 Capilla de San Giovanni Battista (Maggia), en Maggia, Suiza.

en Francia 
 Capilla de Saint-Jean-Baptiste (Aucamville), en Aucamville, Tarn-et-Garonne;
 Capilla de Saint-Jean-Baptiste (Gap), en Gap;
 Capilla de Saint-Jean-Baptiste (Toulouse), en Toulouse.
 Capilla rupestre de Saint-Jean-Baptiste, en Digne-les-Bains.

en Italia 
 Capilla de San Giovanni Battista (Celle Ligure), en Celle Ligure;
 Capilla de San Giovanni Battista (Génova), en Génova;
 Capilla de San Giovanni Battista (Roma), en Roma;
 Capilla de San Giovanni Battista (Siena), en Siena;

en México 
 Capilla de San Juan Bautista (Colima), en Colima;
 Capilla de San Juan Bautista (Tecomán), en Tecomán;
 Capilla de San Juan Bautista (Cuencamé), en Cuencamé;
 Capilla de San Juan Bautista (Morelia del Agua Zarca), en Morelia del Agua Zarca;
 Capilla de San Juan Bautista (Atlapexco), en 
Atlapexco;
 Capilla de San Juan Bautista (San Juan Hualula), en San Juan Hualula;
 Capilla de San Juan Bautista (Xochimilco), en Xochimilco;

en República Checa 
 Capilla de San Juan Bautista (Hodkovice), distrito de Trutnov
 Capilla de San Juan Bautista (Kadaň), distrito de Chomutov
 Capilla de San Juan Bautista (Knížecí), distrito de Děčín, desaparecida
 Capilla de San Juan Bautista (Křemešník), distrito de Pelhřimov
 Capilla de San Juan Bautista (Ledce), distrito de Kladno
 Capilla de San Juan Bautista (Lhota u Nahořan), distrito de Náchod
 Capilla de San Juan Bautista (Litoměřice), distrito de Litoměřice
 Capilla de San Juan Bautista (Ostopovice), distrito Brno-venkov
 Capilla de San Juan Bautista (Rožany), distrito de Děčín
 Capilla de San Juan Bautista (Rumburk), distrito de Děčín
 Capilla de San Juan Bautista (Trutnov), distrito de Trutnov
 Capilla de San Juan Bautista (Třebechovice pod Orebem), distrito de Hradec Králové
 Capilla de San Juan Bautista (Všenory), distrito Praha-západ
 Capilla de San Juan Bautista (Výrava), distrito de Hradec Králové
 Capilla de San Juan Bautista (Vysoká), distrito de Kutná Hora